Бецалель () — термин еврейского происхождения.

В Библии
 Веселеил (Веселиил) — русский вариант библейского имени Бецалель.

Персоналии
 Бецалель Ашкенази — автор «Шита Мекубецет» и комментариев к «Звахим».
 Бецалель Желтый — автор «Бединей кабалат-герим».
 Иехуда бен Бецалель (1512?—1609) — раввин и галахический авторитет.
 Иосиф бен Бецалель
 Моисей га-Коген бен Бецалель
 Соломон бен Бецалель

Прочее
 Бецалель (академия) — академия художеств и прикладного искусства в Иерусалиме.

См. также 
 Веселиил